Otelo es el nombre de:

 Otelo, el moro de Venecia, obra teatral de Shakespeare.

Óperas 
 Otelo, o sea El moro de Venecia (1816), Otello, ossia Il Moro di Venezia, de Gioachino Rossini y Francesco Maria Berio di Salsi.
 Otelo (1887), de Giuseppe Verdi y Arrigo Boito.

Películas 
 Otelo (1908), dirigida por William V. Ranous y protagonizada por él mismo.
 Otelo (1909), dirigida por Franz Porten y protagonizada por él mismo.
 Otelo (1914), dirigida por Arrigo Fusta.
 Otelo (1918), dirigida por Max Mack y protagonizada por Beni Montano.
 Otelo (1922), dirigida por Dimitri Buchowetzki y protagonizada por Emil Jannings.
 Otelo (1946), dirigida por David MacKane y protagonizada por John Slater.
 Otelo (1952), dirigida por Orson Welles y protagonizada por él mismo.
 Otelo (1956), dirigida por Sergei Yutkévich y protagonizada por Serguéi Bondarchuk.
 Otelo (1965), dirigida por Stuart Burge y protagonizada por Laurence Olivier.
 Otelo (1980), dirigida por Liz White y protagonizada por Yaphet Kotto.
 Otelo (1986), dirigida por Franco Zeffirelli y protagonizada por Plácido Domingo.
 Otelo (1989), dirigida por Ted Lange y protagonizada por él mismo.
 Otelo (1995), dirigida por Oliver Parker y protagonizada por Laurence Fishburne.
Otel·lo (2012), dirigida por Hammudi Al-Rahmoun Font y protagonizada por Anna Maria Perelló, Youcef Allaoui y Kike Fernández.

Otros 
 Otelo (2009), musical de Pepe Cibrián Campoy, con música de Ángel Mahler.
 Othello, también conocido como Reversi o Yang, juego de tablero.